Макунино — название населённых пунктов в России:

 Макунино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Макунино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.